Lee peut faire référence à :

Sigle 

 Livret d'épargne entreprise (LEE)

Toponyme 

 , une banlieue de Londres, qui se trouve dans le borough de Lewisham ;
 Robert Lee, une ville américaine ayant le siège du comté de Coke, au Texas ;
 Rivière Lee, affluent de la Tamise, à Londres, autre orthographe la rivière Lea ;
 Lee, un fleuve d'Irlande ;
  ;
 Lee, une ville de Floride ;
 Lee, un village des comtés de DeKalb et de Lee dans l'Illinois, aux États-Unis ;
 Lee, une ville du comté de Penobscot dans l’État du Maine, aux États-Unis ;
 Lee, une ville du New Hampshire aux États-Unis ;
 Lee, une ville américaine dans l’État de New York ;
 Lee, une ville du Massachusetts, aux États-Unis ;
 , un astéroïde ;
 La Lee Creek Snowshoe Cabin, une cabane en rondins américaine dans le comté de Glacier, dans le Montana.

Patronyme 

Lee est un nom de famille anglophone et asiatique. Il est très commun chez les Chinois et les Coréens, chez lesquels il peut aussi être retranscrit de diverses façons dont Li, Ni, Yi, I etc.

Nom d'origine asiatique 

 Lee Ae-jung (1987-2007), actrice sud-coréenne ;
 Lee Ah-reum (née en 1992), taekwondoïste sud-coréenne ;
 Alice Lee (née en 1989), actrice et chanteuse américaine ;
 Alice Lee (née en 2009), joueuse d'échecs américaine ;
 Ang Lee (né en 1954), réalisateur, producteur, scénariste taïwanais ;
 Angelica Lee (née en 1976), actrice et scénariste malaisienne ;
 Lee Boo-jin (née en 1970), femme d’affaires coréenne ;
 Brandon Lee (1965-1993), acteur américain ;
 Brook Lee (née en 1971), mannequin et actrice américaine, Miss Univers 1997 ;
 Bruce Lee (1940-1973), artiste martial, réalisateur, acteur, producteur et scénariste sino-américain ;
 Lee Bul (née en 1964), sculptrice sud-coréenne ;
 Lee Bum-young (né en 1989), footballeur sud-coréen ;
 Lee Byeng-Ju (1921-1992), écrivain sud-coréen ;
 Lee Byung-chul (1910-1987), homme d’affaires coréen ;
 Lee Byung-hun (né en 1970), acteur sud-coréen ;
 Lee Chang-min (né en 1994), joueur de football sud-coréen ;
 Chang-Rae Lee (né en 1965), écrivain américain ;
 China Lee (1942-), actrice et mannequin américaine ;
 C. S. Lee (né en 1971), acteur coréano-américain ;
 C. Y. Lee (né en 1938), architecte chinois ;
 Coco Lee (née en 1975), chanteuse, auteur, compositrice originaire de Hong Kong ;
 Lee Da-bin (née en 1996), taekwondoïste sud-coréenne ;
 Lee Dae-ho (né en 1982), joueur de baseball coréen ;
 Don Lee (1959-), écrivain américain d'origine coréenne, auteur de roman policier ;
 Lee Dong-gook (né en 1979), footballeur sud-coréen ;
 Lee Dong-ha (né en 1942), auteur sud-coréen ;
 Lee Dong-hae (né en 1986), chanteur du groupe coréen Super Junior ;
 Lee Dong Hyuck (Haechan) (né en 2000), chanteur du groupe sud-coréen NCT
 Lee Don-ku (né en 1988), joueur de hockey sud-coréen ;
 Lee Duck-hee (née en 1998), joueur de tennis sud-coréen ;
 Lee Duk-hee (née en 1951), joueuse de tennis sud-coréenne ;
 Lee Duk-hee (née en 1953), joueuse de tennis sud-coréenne ;
 Lee Eun-hee (née en 1979), judokate sud-coréenne ;
 Lee Eun-mi (née en 1988), footballeuse sud-coréenne ;
 Lee Eun-sang (1903-1982), poète et historien sud-coréen ;
 Lee Garim (né en 1943), auteur sud-coréen ;
 Lee Geum-min (née en 1994), footballeuse sud-coréenne ;
 Lee Han-bin (né en 1988), patineur de vitesse sur piste courte sud-coréen ;
 Lee Ho-cheol (1932-2016), auteur sud-coréen ;
 Lee Hong-kum (1955-), scientifique sud-coréenne ;
 Lee Hye-gyeong (né en 1960), écrivain sud-coréen ;
 Lee Hye-in (née en 1995), escrimeuse sud-coréenne ;
 Lee Hye-Youn (19?-), soprano sud-coréenne ;
 Lee Hyeonggi (1935-2011), écrivain sud-coréen ;
 Lee Hyeon-sook (19?-), hwanwaga sud-coréenne ;
 Lee Hyuk-jae (né en 1986), chanteur coréen du groupe coréen Super Junior ;
 Lee HyunSu (née en 1959), écrivaine sud-coréenne ;
 Lee Hyung-taik (né en 1976), joueur de tennis sud-coréen ;
 Lee Jae-sung (né en 1992), footballeur sud-coréen ;
 Lee Jang-wook (né en 1968), écrivain sud-coréen ;
 
 Jeannie Cho Lee (née en 1968), critique de vin coréano-américaine ;
 Lee Jin-ki (né en 1989), chanteur coréen du groupe SHINee ;
 Lee Jin-young (né en 1980), joueur de baseball coréen ;
 Lee Jong Hyun (né en 1990), chanteur sud-coréen ;
 Lee Jong-suk (1989-), acteur et mannequin sud-coréen ;
 Lee Joon-ho (né en 1965), patineur de vitesse sur piste courte sud-coréen ;
 Jun Hee Lee (1982-), acteur coréano-américain ;
 Lee Kang-baek (né en 1947), écrivain coréen ;
 Lee Kang-seok (1985-), patineur de vitesse sud-coréen ;
 Lee Kiho (né en 1972), auteur sud-coréen ;
 Lee Ki-suk (né en 1988), coureur cycliste sud-coréen ;
 Lee Kiseop (né en 1991), chanteur sud-coréen ;
 Lee Kun-hee (1942-2020), homme d’affaires coréen ;
 Lee Kwon-jae (né en 1986), joueur de hockey sud-coréen ;
 Lee Kyou-hyuk (né en 1978), patineur de vitesse sud-coréen ;
 Lee Kyoung-mi (née en 1973), scénariste, réalisatrice sud-coréenne ;
 Lee Kyun-young (1951-1996), auteur sud-coréen ;
 Lee Kyung-yun (1966-), boxeur sud-coréen ;
 Lilian Lee (1959-), autrice, scénariste et journaliste hongkongaise ;
 Linda Lee Cadwell (née en 1945), veuve de Bruce Lee ;
 Max Lee (né en 1988), joueur de squash hongkongais ;
 Lee Min-a (née en 1991), footballeuse sud-coréenne ;
 Lee Min-hye (1985-20181), coureuse cycliste sud-coréenne ;
 Lee Mun-ku (né en 1951), écrivain sud-coréen ;
 Lee Mi-gyu (née en 1988), pongiste handisport sud-coréenne ;
 Lee Myeong-se (né en 1957), scénariste, producteur, réalisateur sud-coréen ;
 Lee Myung-bak (né en 1941), homme politique, ancien président de la Corée du Sud ;
 Lee Myung-hee (née en 1943), femme d'affaires sud-coréenne ;
 Lee Na-eun (née en 1999), actrice et chanteuse sud-coréenne ;
 Lee O-young (1933-2022), auteur et critique sud-coréen ;
 Pavlo Lee (1988-2022), acteur et présentateur de télévision ukrainien ;
 Lee Ra-jin (née en 1990), escrimeuse sud-coréenne ;
 Lee Sang-hwa (née en 1989), patineuse de vitesse sud-coréenne ;
 Lee Sang-Min (1972-), joueur et entraîneur sud-coréen de basket-ball ,
 Lee Seng Wee (1930-2015), homme d'affaires singapourien ;
 Lee Seong-bok (né en 1952), écrivain sud-coréen ;
 Lee Seung-u (né en 1960), écrivain sud-coréen ; 
 Lee Seung-yeon (1968-), actrice sud-coréenne ; 
  (1977- ), actrice sud-coréenne ; 
 Lee Seung-yeop (né en 1984), joueur de hockey sud-coréen ;
 Shannon Lee (née en 1969), actrice, fille de Bruce Lee et Linda Lee Cadwell ;
 Lee So-dam (née en 1994), footballeuse sud-coréenne ;
 Lee So-yeon (née en 1981), judokate sud-coréenne ;
 Lee So-young (née en 1973), hwanwaga sud-coréenne ;
 Lee Soon-ok (née en 1947), prisonnière politique nord-coréenne puis mémorialiste ;
 Lee Soon-won (né en 1957), écrivain sud-coréen ;
 Lee Sungboo (1942-2012), écrivain sud-coréen ;
 Lee Tae-ho (né en 1961), joueur et entraîneur de football sud-coréen ;
 Lee Tae-min (né en 1993) chanteur coréen du groupe SHINee ;
 Lee Teng-hui (1923-2020), homme d'État de la république de Chine (Taïwan) ;
 Tsung-Dao Lee (né en 1926), physicien américain, prix Nobel de physique en 1957 ;
 Lee Wan-koo (1950-2021), homme d'État sud-coréen ;
 Lee Yang (né en 1995), joueur de badminton taïwanais ;
 Lee Yanhee, ou Yanghee Lee (née en 1956), psychologue et militante des droits humains sud-coréenne ;
 Lee Yong-kyu (né en 1985), joueur de baseball coréen ;
 Lee Yoo-hyung (1911-2003), joueur et entraîneur de football sud-coréen ;
 Lee Yoon-hyung (1979-2005), femme d'affaires sud-coréenne ;
 Lee Young-ju (née en 1992), footballeuse sud-coréenne ;
 Lee Young-Sun (1974-), athlète sud-coréenne spécialiste du lancer du javelot ;
 Lee Yountaek (1952), poète, dramaturge, et producteur sud-coréen ;
 Yuan Tseh Lee (né en 1936), chimiste taïwanais.
 Lee Yun-gi (1947-2010), écrivain sud-coréen ;
 Lee Yu-won (né en 1984), joueur de hockey sud-coréen ;
 Lee Ze-ha (né en 1937), écrivain, poète et peintre sud-coréen ;
 Lee Zii Jia (né en 1998), joueur de badminton malaisien ;
 Lego Lee (né en 1986), acteur et chanteur taïwanais.

Nom d'origine anglo-saxonne 

 Alan Lee (né en 1947), illustrateur anglais ;
 Albert Lee (né en 1943), musicien anglais ;
 Alberta Lee (1860-1928), actrice américaine du cinéma muet ;
 Alice Lee (1858-1939), mathématicienne britannique ;
 Alvin Lee (1944-2013), musicien, guitariste anglais, membre de Ten Years After ;
 Amos Lee (né en 1977), chanteur, auteur-compositeur, guitariste de folk américain ;
 Amy Lee (née en 1981), chanteuse américaine ;
 Ann Lee (1736-1784), dirigeante de la secte des Shakers ;
 Ann Lee (née en 1972), chanteuse anglaise d'électro-pop ;
 Anna Lee (1913-2004), actrice anglaise ;
 Barbara Lee (1946-) femme politique américaine ;
  (1947-1992), chanteuse américaine, membre du groupe The Chiffons ;
 Belinda Lee (1935-1961), actrice anglaise ;
 Ben Lee (né en 1978), chanteur et acteur australien ;
 Bernard Lee (1908-1981), acteur britannique ;
  (1879-1958), footballeur anglais ;
 Bertha Elizabeth Stringer Lee (1869-1939), peintre américaine ;
  (née en 1941), chanteuse américaine, membre du groupe The Shirelles ;
 Billy Lee (1929-1989), acteur enfant star américain ;
 Brett Lee (né en 1976), joueur de cricket australien ;
 Brooklyn Lee (née en 1989), actrice pornographique américaine ;
 Bunny Lee (1941-2020), producteur jamaïcain ;
 Byron Lee (1935-2008), musicien et producteur jamaïcain ;
 Canada Lee (1907-1952), acteur américain ;
 Carlos Lee (né en 1976), joueur de baseball panaméen
 Carmelo Lee (né en 1977), joueur de basket-ball portoricain ;
 Charlie Lee (né en 1987), footballeur anglais ;
 Christopher Lee (1922-2015), acteur, producteur, orateur, musicien, chanteur, photographe britannique ;
 Christopher Lee (1964-2012), militant trans américain ;
 Courtney Lee (né en 1985), joueur de basket-ball américain ;
 Daniel Lee (1986-), styliste britannique ;
 Debbie Lee Carrington (1959-2018), actrice naine américaine
 Derek Lee Ragin (1958-), contreténor américain ;
 Dexter Lee (né en 1991), athlète jamaïcain, spécialiste du sprint ;
  (né en 1936), chanteur et compositeur américain ;
 Dorothy Lee (1911-1999), actrice américaine ;
 Dorothy D. Lee (1905-1975), ethnologue américaine ;
 Edward Lee (v. 1482–1544), archevêque d'York ;
 Edwin M. Lee (1952-2017), homme politique américain, maire de San Francisco ;
 Ernest Lee (1862-1932), homme politique néo-zélandais ;
 Elaine Lee (19?-), scénariste de comics, actrice et dramaturge américaine ;
 Florence Lee (1864-1933), actrice américaine ;
 Florence Lee (1888-1962), actrice américaine ;
 Fonda Lee (1979-), romancière canadienne de science-fiction et de fantasy ;
 Frederick George Lee (1832-1902), prêtre de l'Église d'Angleterre et un auteur religieux
 Frederick Richard Lee (1798-1879), artiste peintre
 Fritz Lee (né en 1988), joueur de rugby à XV et de rugby à VII néo-zélandais ;
 Gena Lee Nolin (né en 1971), actrice et modèle américaine ;
 George Lee (né en 1936), ancien joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
 George Lee,  comte de Lichfield (1690-1743) ;
 George Lee,  comte de Lichfield (1718-1772) ;
 Gerard Lee (né en 1951), écrivain, scénariste et réalisateur australien ;
 Gordon Lee (1934-2022), joueur anglais de football ;
 Gwen Lee (1904-1961), actrice américaine ;
 Gwilym Lee (né en 1983), acteur britannique ;
 Gypsy Rose Lee (1911-1970), romancière et strip-teaseuse ;
 Harper Lee (1926-2016), écrivaine américaine ;
 Hermione Lee (1948-), universitaire, biographe et critique littéraire britannique ;
 India Lee (née en 1988), triathlète anglaise ;
 Inès Lee (née en 1983), influenceuse et personnalité française de la télé-réalité ;
 Jacknife Lee (19?-), producteur de musique irlandais ;
 Jake E. Lee (1957-), guitariste américain ;
 Jamie Lee Curtis (née en 1958), actrice américaine ;
 Jason Lee (né en 1970), acteur et skateboardeur américain
 Jeanne Lee (1939-2000), chanteuse de jazz ;
 Jena Lee (née en 1987), auteur-compositrice et chanteuse française ;
 Joe Lee (né en 1989), joueur de squash anglais ;
 Joe Lee Wilson (1935-2011), chanteur américain de jazz ;
 Jonathan Lee (né en 1982), chanteur du groupe S Club 7 et acteur britannique ;
 Jonny Lee Miller (né en 1972), acteur britannique ;
 Kareena Lee (1993-), nageuse australienne spécialiste de la nage en eau libre
 Katharine Lee Bates (1859-1929), poétesse américaine ;
 Kathie Lee Gifford (née en 1953), présentatrice de télévision américaine ;
 Keith Lee (né en 1962), joueur américain de basket-ball de NBA ;
 Keith Lee (né en 1984), catcheur et acteur américain ;
 Kimora Lee (née en 1975), mannequin et actrice américaine ;
 Lauren Lee Smith (née en 1980), actrice canadienne ;
 Laurie Lee (1914-1997), poète, romancier, scénariste anglais ;
 Leslie Walter Lee (1896-1998), homme politique provincial canadien ;
 Lila Lee (1901-1973), actrice américaine ;
 Lisa Lee Dark (née en 1981), chanteuse d'opéra galloise ;
 Lorelei Lee (née en 1981), actrice de films pornographiques américaine ;
 Malcolm Lee (1990-), joueur américain de basket-ball ;
 Malcolm D. Lee (1970-), réalisateur, scénariste et producteur américain ;
 Margaret Lee (1943-), actrice anglaise ;
 McKenzie Lee (née en 1979), actrice pornographique britannique ;
 Michele Lee (née en 1942), actrice, chanteuse et productrice américaine ;
 Murphy Lee (né en 1982), rappeur américain ;
 Noël Lee (1924-2013), pianiste et compositeur américain ;
 Pat Lee (né en 1984), joueur de football américain ;
 Paul Lee (né en 1989), basketteur philippin ;
 Ronald Lee Ermey (1944-2018), acteur américain, ancien instructeur du Corps de marine des États-Unis
 Rashard Lee (né en 1977), joueur de basket-ball américain ;
 Reggie Lee (né en 1974), acteur philippo-américain ;
 Reginald Robinson Lee (1870-1913), l'une des deux vigies du Titanic ;
 Rensselaer W. Lee (1898-1984), historien de l'art américain ;
 Rita Lee (née en 1947), chanteuse, compositrice, musicienne brésilienne ;
 Rob Lee (né en 1966), footballeur anglais ;
 
 Robert Lee (1807-1870), général en chef des armées des États confédérées, vaincu à la bataille de Gettysburg ;
 Robin Lee (1919-1997), patineur artistique américain ;
 Robyn Lee (née en 1999), nageuse zimbabwéenne ;
 Ronnie Lee, alias MC Rage (1967-), vocaliste américain d'origine allemande et compositeur de musiques électroniques hardcore (principalement early hardcore) et gabber ;
 Rosa Lee (1884-1976), mathématicienne britannique ;
 Rowland V. Lee (1891-1975), acteur et réalisateur américain ;
 Russell Lee (1903-1986), photographe américain ;
 Sarah Lee (1791-1856), naturaliste britannique ;
 Sébastien Lee (1805-1887), violoncelliste allemand ;
  (née en 1973), joueur de cricket australien, frère aîné de Brett Lee,
 Sheryl Lee (née en 1967), actrice américaine ;
 Spike Lee (né en 1957), réalisateur américain ;
  (1944-2011), chanteur américain, membre du groupe The Hues Corporation ;
 Steve Lee (1963-2010), chanteur du groupe de rock suisse Gottwald ;
 Steven Lee (né en 1962), skieur alpin australien ;
 Suzette Lee (née en 1975), athlète jamaïquaine ;
 Susie Lee (née en 1966), femme politique américaine ;
 Tanith Lee (1947-2015), romancière anglaise ;
 Thomas Lee (1783-1832), homme politique canadien ;
 Tim Lee (né en 1970), musicien, producteur et DJ anglais ;
 Tommy Lee (né en 1962), batteur de rock américain ;
  (né en 1982), pratiquant de MMA anglais ;
 Virginia Lee (né en 1965), rameuse en aviron australienne ;
 Yasmin Lee (née en 1983), actrice pornographique transsexuelle américaine ;

Divers

Pseudonyme 

 Abdallah Lee (1963-2007), chanteur djiboutien ;
 AJ Lee (née en 1987), catcheuse américaine ;
 Brenda Mae Tarpley (1944-), chanteuse américaine ;
 John-Silver Lee est le pseudonyme collectif partagé par trois auteurs de romans policiers, Serge Arcouët, Pierre Ayraud et Léo Malet.
 Lucy Lee (née en 1984), actrice de films pornographiques tchèque et modèle de charme tchèque ;
 Peggy Lee (1920-2002), auteur-chanteuse et actrice américaine ;
 Lee est le nom d'artiste de Lee Quinones, un graffiti-artist new-yorkais pionnier du domaine.
 Buzzy Lee, nom de scène utilisé par Sasha Spielberg, chanteuse américaine.
 Stanley Martin Lieber, le vrai nom de Stan Lee (1922-2018), scénariste de bandes dessinées.

Personnages de fiction 
Parmi les personnages de fiction :
 Meilin Lee (Turning Red)
 Michelle Lee, personnage de la série NCIS : Enquêtes spéciales.
 , mascotte publicitaire ;
 Rock Lee (Naruto)
 Lee McDermott, personnage de la série Desperate Housewives
 Lee Chaolan, personnage de la série de Tekken
 Lee Adama, personnage fictif de la série télévisée Battlestar Galactica

Prénom

Titres 

 Lee, un film d'Ellen Kuras ;  
 Annabel Lee, poème d'Edgar Allan Poe ;
 Donna Lee, standard de jazz composé par Miles Davis ;
 Jennifer Lee, série télévisée d'animation américaine ;
 Stagger Lee, chanson traditionnelle américaine.

Voir aussi 
 
 Lee, marque de jeans
 Lee Filters, une entreprise de fabrication de filtres photographiques
 Lhee
 

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme coréen
Patronyme anglais
Patronyme américain
Prénom américain
Prénom anglais